Banga (Cuanza Norte) — cidade e município da província do Cuanza Norte em Angola
 Banga (Moçambique) — localidade da província de Tete em Moçambique
 Banga (Filipinas) — município da província de Aklan
 Bangalafumenga — grupo de músicos brasileiros

Desambiguação
Desambiguações de topônimos